Luhans'k – città dell'Ucraina orientale de iure capoluogo dell'omonima oblast' e dell'omonimo distretto ma de facto capitale dell'autoproclamata Repubblica Popolare di Lugansk
 Oblast' di Luhans'k – regione che prende il nome dall'omonima città
 Distretto di Luhans'k – distretto che prende il nome dall'omonima città
 Repubblica Popolare di Lugansk – ex stato a riconoscimento limitato che prende il nome dall'omonima città